Partai Komunis Indonesia, zie Communistische Partij van Indonesië
 Public key infrastructure